Matt Targett ist der Name folgender Personen:

* Matt Targett (Schwimmer) (Matthew Stephen C. Targett; * 1985), australischer Schwimmer
 Matt Targett (Fußballspieler) (Matthew Robert Targett; * 1995), englischer Fußballspieler